Осмица може да се отнася за:
 8 (осем) – цифра
 осмица – термин в алпинизма

Вижте също 
 Шарганска осмица